

Жінки 
 Бордунова Альбіна Миколаївна (* 1984) — українська плавчиня, учасниця літніх Олімпійських ігор.

Чоловіки 
 Бордунов Віктор Микитович (1920—1976) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Бордунов Олексій Миколайович (1925—1943) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.